Sérgio Vieira ist der Name folgender Personen:

* Sérgio Vieira (Politiker, 1941) (Sérgio Castelo Branco da Silva Vieira; * 1941), mosambikanischer Jurist, Dichter und Politiker (FRELIMO)
 Sérgio Vieira (Politiker, 1970) (Sérgio André da Costa Vieira; * 1970), portugiesischer Politiker
 Sérgio Vieira (Leichtathlet) (* 1976), portugiesischer Geher 
 Sérgio Vieira (Fußballtrainer) (* 1983), brasilianischer Fußballtrainer 
 Sérgio Vieira Chapelin (* 1941), brasilianischer Journalist und Fernsehmoderator 
 Sérgio Vieira de Mello (1948–2003), brasilianischer Diplomat
 Sérgio Miguel Vieira Ribeiro (* 1980), portugiesischer Radrennfahrer, siehe Sérgio Ribeiro (Radsportler)